O nome Francisco foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste.

 Tufão Francisco (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 a sudeste do Japão. Nunca afetou a costa.
 Tempestade tropical Francisco (2007) - tempestade tropical que atingiu o sul da China e Hong Kong.

Desambiguação